

Persone
 György Ferenczi (1968) – musicista ungherese
 János Ferenczi (1991) – calciatore ungherese
 Sándor Ferenczi (1873-1933) – psicoanalista e psichiatra ungherese
 Zoltán Ferenczi o Ferenczy (1857-1927) – storico della letteratura e bibliotecario ungherese

Altro
 11584 Ferenczi – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Ferenczy